Death or Glory – drugi album studyjny szwedzkiej grupy heavy metalowej Heavy Load wydany w październiku 1982 roku.

Lista utworów

Twórcy 
 Styrbjörn Wahlquist – perkusja, wokal
 Ragne Wahlquist – gitara, wokal, instrumenty klawiszowe
 Torbjörn Ragnesjo – gitara basowa
 Eddy Malm – gitara

Przypisy

Bibliografia 

Albumy Heavy Load
Albumy muzyczne wydane w roku 1982